Grendene ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Grendene (* 1986), italienischer Radrennfahrer
 Luigi Grendene (1945–2007), Schweizer Werber